Röhrigshof (Hessen), een plaats in de gemeente Philippsthal in de Duitse deelstaat Hessen
Röhrigshof (Thüringen), een plaats in de gemeente Bad Salzungen in de Duitse deelstaat Thüringen